Schlierer ist der Familienname folgender Personen:

 Horst-Werner Schlierer (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Rolf Schlierer (* 1955), deutscher Arzt, Anwalt und Politiker